Verlag Axel Springer, een beursgenoteerde media-onderneming, zie Axel Springer SE,
Springer Science+Business Media, een onafhankelijk Duits-Luxemburgse wetenschapsuitgeverij